Miejscowości w USA:
 Lake View – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Tuscaloosa
 Lake View – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Phillips
 Lake View – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Sac
 Lake View – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Dillon
 Lake View – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Val Verde
Gminy w USA:
 Lake View (ang. Lake View Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Lake View (ang. Lake View Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lake